Фенрір — міфічний вовк у скандинаво-германській міфології
 Фенрір — супутник Сатурна